Приречный () — посёлок в Майкопском муниципальном районе Республики Адыгея России. Входит в состав Краснооктябрьского сельского поселения.

Население

Улицы 
 Молодёжная,
 Молодёжная 2-я,
 Речная,
 Солнечная,
 Шоссейная,
 Южная.

Примечания

Ссылки 
 Приречный (поселок сельского типа)

Населённые пункты Майкопского района